Poggio Berni, een gemeente in de Italiaanse provincie Rimini, regio Emilia-Romagna
 Poggio Bustone, een gemeente in de Italiaanse provincie Rieti, regio Latium
 Poggio Capanne, een plaats in de Italiaanse gemeente Manciano
 Poggio Catino, een gemeente in de Italiaanse provincie Rieti, Regio Latium
 Poggio Civitate, een archeologische site in het dorp Murlo
 Poggio Fidoni, een plaats in de Italiaanse gemeente Rieti
 Poggio Fiorito, een plaats in de Italiaanse gemeente Guidonia Montecelio
 Poggio Mirteto, een gemeente in de Italiaanse provincie Rieti, regio Latium
 Poggio Moiano, een gemeente in de Italiaanse provincie Rieti, regio Latium
 Poggio Murella, een plaats in de Italiaanse gemeente Manciano
 Poggio Nativo, een gemeente in de Italiaanse provincie Rieti, regio Latium
 Poggio-di-Nazza, een gemeente in het Franse departement Haute-Corse, regio Corsica
 Poggio Perugino, een plaats in de Italiaanse gemeente Rieti
 Poggio Picenze, een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila, regio Abruzzen 
 Poggio Rattieri, een plaats in de Italiaanse gemeente Torricella Sicura
 Poggio di San Remo, een plaats in de Italiaanse gemeente Sanremo
 Poggio Sannita, een gemeente in de Italiaanse provincie Isernia, regio Molise
 Poggio Rusco, een gemeente in de Italiaanse provincie Mantua, regio Lombardije
 Poggio San Vicino, een gemeente in de Italiaanse provincie Macerata, regio Marche

 Poggio Bracciolini, een Italiaans geleerde, schrijver en humanist
 San Donato in Poggio, een plaats in de Italiaanse gemeente Tavarnelle Val di Pesa